Кириа́кос Иоа́нну (; 26 июля 1984, Лимасол) — киприотский легкоатлет, прыгун в высоту. Трёхкратный призёр чемпионатов мира (Осака 2007, Валенсия 2008 и Берлин 2009) — единственный медалист чемпионатов мира по лёгкой атлетике от Кипра. Рекордсмен Кипра в прыжках в высоту на открытом воздухе (2,35 м) и в помещении (2,32 м). Чемпион Средиземноморских игр 2005 и 2009 года.

Карьера 
На своих первых Олимпийских играх в 2004 году не смог пройти квалификационный отбор. Но уже в следующем году впервые прошел в финал чемпионата мира и занял 10-е место. В марте 2006 года принял участие в Играх Содружества в Мельбурне, где показал третий результат, вслед за канадцем Марком Босуэллом и англичанином Мартином Бернардом.

В августе 2007 года выиграл серебро летней Универсиады в Бангкоке, проиграв российскому прыгуну Александру Шустову. 14 дней спустя, на чемпионате мира 2007 года в Осаке, занял третье место, став первым киприотским спортсменом — обладателем медали чемпионата мира по лёгкой атлетике, а также установив национальный рекорд. Ещё одна бронзовая медаль была завоёвана на чемпионате мира в помещении 2008 года. Олимпийские игры 2008 года сложились неудачно для Иоанна, он не смог пройти в финал соревнований.

В 2009 году с результатом 2,29 м стал серебряным призёром чемпионата Европы в помещении, который проходил в Турине. Ещё одна серебряная медаль чемпионата мира была завоевана в Берлине.

На своей третьей Олимпиаде занял 13-е место. В 2014 году завоевал серебро на играх Содружества в Глазго, разместившись в итоговом протоколе за канадцем Дереком Друэном. Пройдя квалификацию в финал чемпионата Европы в помещении 2015 года, Иоанн получил травму, после чего был вынужден взять перерыв в соревнованиях на 4 недели.

На предолимпийском чемпионате Европы в Амстердаме из-за проблем со спиной и стопой не смог сделать ни одной результативной попытки в финале. На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро занял 7-е место.

Основные результаты 

¹ Не выполнил результативной попытки в финале.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Прыгуны в высоту Кипра
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике